Комсомольська селищна рада — орган місцевого самоврядування (селищна рада) в кількох регіонах України:

 Комсомольська селищна рада — Луганська область, м. Довжанськ (до 2016 року — Свердловськ).
 Комсомольська селищна рада — Харківська область, Зміївський район.